Берген-стрит:

 Берген-стрит — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IRT Eastern Parkway Line
 Берген-стрит — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Culver Line